Leptochilus kan syfta på:

 Leptochilus (djur) – ett släkte av steklar
 Leptochilus (växter) – ett släkte av växter